Валентин Валентинов:
 Валентинов, Валентин Петрович (1871—1929) — русский либреттист, поэт и переводчик, куплетист, актёр, композитор, режиссёр, антрепренёр.
 Валентинов, Валентин Фёдорович (1936—2014) — советский и российский диктор.